Moretti kan som auktorsförkortning betyda:

 Aldo Moretti
 Giuseppe Moretti

Robotskapade auktorsförkortningar